Dziesięciobój mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 8100 pkt. (uzyskane w okresie od 1 stycznia 2016 do 23 lipca 2017), z uwagi na małą liczbę zawodników z minimum, kolejnych lekkoatletów zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych.

Rezultaty poszczególnych konkurencji

Bieg na 100 metrów 
Wyniki:

Skok w dal 
Wyniki:

Pchnięcie kulą 
Wyniki:

Skok wzwyż 
Wyniki:

Bieg na 400 metrów 
Wyniki:

Bieg na 110 metrów przez płotki 
Wyniki:

Rzut dyskiem 
Wyniki:

Skok o tyczce 
Wyniki:

Rzut oszczepem 
Wyniki:

Bieg na 1500 metrów 
Wyniki:

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Uwagi 

Dziesięciobój mężczyzn